Esistono più comuni francesi con questo nome

Thièvres – Passo di Calais
Thièvres – Somme